Арми́да, или Арми́да и Рено́ () — последняя законченная опера (лирическая трагедия, или трагедия, положенная на музыку, ) Жана Батиста Люлли. Либретто Филиппа Кино по поэме «Освобождённый Иерусалим» Торквато Тассо (песни II, V, X и XIV).

Премьера состоялась 15 февраля 1686 году в городе Париже.

История создания 
Опера была заказана в мае 1685 г. королём Людовиком XIV, который сам выбрал этот сюжет, завершив таким образом «рыцарскую» трилогию Люлли по поэме Тассо, начатую операми «Амадис» (1684) и «Роланд» (1685). Этот выбор отражает его размышления о религии и морали после смерти королевы в 1683 г. и заключённого год спустя тайного брака с мадам де Ментенон.

Впервые «Армида» была представлена в парижском Пале-Рояль, в декорациях Берэна, в присутствии Великого Дофина, 15 февраля 1686 г., с участием м-ль Лерошуа (Армида), м-ль Моро (Сидони), м-ль Дематен (Фениче), г-на Дюмениля (Рено), г-на Дюна (Идрао), г-на Фрера (Ненависть), под руководством Паскаля Коласса. Сам король, вопреки сложившейся традиции, на премьеру не пришёл.

Действующие лица 
(в порядке появления)
 Слава, аллегорический персонаж пролога (сопрано)
 Мудрость, аллегорический персонаж пролога (сопрано)
 Фениса, наперсница Армиды (сопрано)
 Сидония, Наперсница Армиды (сопрано)
 Армида, волшебница (сопрано)
 Идрао, волшебник, царь Дамаска, дядя Армиды (бас)
 Аронт, гонец (бас)
 Рено (Ринальдо), крестоносец (высокий тенор)
 Артемидор, крестоносец (тенор)
 Наяда, нимфа воды (сопрано)
 Крестьянка (сопрано)
 Демон ненависти (бас)
 Убальд, крестоносец (бас)
 Датский рыцарь (Ожье Датчанин), крестоносец (высокий тенор)
 Призрак Люсинды, возлюбленной Датского рыцара (сопрано)
 Призрак Мелиссы, возлюбленной Юбальда (сопрано)
 Счастливый влюблённый (высокий тенор)

Синопсис

Пролог 
Слава и Мудрость соревнуются между собой, превознося достоинства Людовика XIV. После дивертисмента в честь короля богини приглашают всех на спектакль, приготовленный по его приказу: зрители увидят магов, подвиги, волшебные сады и рыцаря, отринувшего земную любовь ради вечной славы.

Акт 1 
Сидония и Фениса, наперсницы волшебницы Армиды, смущены: что может тревожить их госпожу, когда вся Палестина у её ног? Все склоняется перед её чарами и красотой, однако она печальна. — Увы, власть Армиды почти безгранична, но остался один враг, с которым даже она совладать не в силах. Самый отважный из христианских рыцарей, молодой Рено, побеждает и её воинов, и её волшебство. С тяжелым предчувствием Армида рассказывает наперсницам сон, в котором видела себя поверженной перед врагом.

Появляется союзник и дядя волшебницы, царь Дамаска. Годы гнетут его и перед смертью он хотел бы, наконец, увидеть избранника Армиды, который укрепит их дом и поможет отстоять Палестину от христиан. Армида не спешит расстаться со свободой и обещает выйти лишь за того, кто избавит её от главного врага — только победитель Рено будет её достоин.

Свита царя славит чары и красоту волшебницы, но внезапно появляется гонец с несчастливой вестью: войско Армиды возвращалось в город, ведя с собой пленных крестоносцев, когда единственный рыцарь, напав на них, освободил пленников и разбил весь отряд. «Это Рено!», восклицает Армида. Царь и волшебница клянутся отомстить.

Акт 2 
Рено вызвал на бой оскорбившего его крестоносца, но, победив в поединке, изгнан из лагеря. Артемидор, которого герой освободил из сарацинского плена, готов сопровождать его, но Рено призывает его не покидать своего места в войске христиан: Святой земле его меч нужнее, чем изгнаннику. Сам Рено ничего не боится и готов воевать с неверными в одиночку. Друзья расходятся.

Между тем Армида и царь Дамаска готовят свою месть: с помощью колдовства они завлекут отважного крестоносца в ловушку и убьют его.

Вновь появляется Рено. Очарованный тихим сельским видом, он опускается на траву возле ручья. Под видом нимф появляются демоны, вызванные Армидой, и убаюкивают крестоносца пением. Едва герой засыпает, входит Армида; наконец, Рено в её власти. Она заносит кинжал над головой рыцаря, и застывает, пораженная его красотой. В смятении, чувствуя зарождающуюся любовь, волшебница приказывает демонам перенести спящего крестоносца в свой дворец.

Акт 3 
Одна среди мрачной пустыни, Армида изливает свои чувства. Рено в её власти, более того, он любит её, но это ненастоящая любовь, вызванная её волшебством. Сама же она любит искренне и безнадежно. Появляются верные Сидония и Фениса, они призывают Армиду наслаждаться счастливой иллюзией, которая благодаря её чарам может длиться вечно, но все напрасно: волшебница решилась побороть снедающее её чувство к злейшему врагу.

Отпустив наперсниц, Армида вызывает из преисподней Демона ненависти, который соглашается ей помочь. Начинается зловещая церемония, однако в самый разгар заклятия волшебница прерывает его: она не в силах отказаться от любви, избавить её от неё можно, только лишив её сердца. Оскорбленный демон скрывается, предвещая Армиде ещё бо́льшие страдания.

Акт 4 
Желая найти исчезнувшего Рено, крестоносцы Убальд и Ожье блуждают по пустыне. На них нападают чудовища, порожденные чарами Армиды, но с помощью алмазного щита и золотого посоха, которые вручил им христианский маг, рыцари побеждают их. Внезапно местность преображается в цветущие сады. Навстречу пораженным воинам выходят их давно оставленные возлюбленные. Они уговаривают рыцарей забыть ратные подвиги, сложить оружие и предаться радостям любви. Очарованные юноши едва не поддаются искушению, но в последний момент касаются красавиц волшебным посохом, и обманчивые видения исчезают так же, как появились. Исполненные решимости, двое крестоносцев продолжают свой путь.

Акт 5 
В садах Армиды волшебница и Рено наслаждаются любовью, однако Армиду гнетет дурное предчувствие. Чтобы отвести угрозу, она собирается прибегнуть к колдовству. Рено не хочет отпускать её от себя, и чтобы развеять грусть героя, Армида приказывает духам развлекать его в свое отсутствие. Приняв облик счастливых влюбленных, духи танцуют пассакалию и поют гимн любви, но ничто не радует Рено без Армиды, он прогоняет их и остается один.

Входят проникшие в сады Убальд и Ожье. Прежде чем Рено успевает им помешать, они подносят алмазный щит к его глазам. Чары рассеиваются, Рено вспоминает себя и свой обет, а друзья уговаривают его быстрее покинуть зачарованное место. Появляется Армида, в отчаянье она умоляет любовника остаться или даже забрать её с собой как пленницу. Рено печален, но непреклонен, он должен исполнить свое предназначение.

Оставшись одна, Армида переходит от отчаяния к ярости, она готова послать демонов в погоню за Рено и уничтожить его, пока не понимает, что не в силах причинить ему вред. Опустошенная, она приказывает демонам разрушить волшебные сады и свой дворец, покидая развалины на крылатой колеснице.

Музыка

Состав оркестра и хора 

Партитура Люлли представляет собой пятиголосную вертикаль, где самое важное значение играли верхняя строчка для скрипок (, на премьере партию играли 8 инструментов) и нижняя строчка для виолончелей (Basse de Violon, 7 инструментов). Между ними размещались альтовые Haute-contre de Violon (2-я строка), Taille de Violon (3-я строка) и Quinte de Violon (4-я строка, по 3 инструмента на каждую партию). В отдельных местах партитуры уточняется, какие инструменты должны солировать (скрипки, флейты или фаготы). Бас континуо составлялся из виолы да Гамба, лютни (теорбы) и клавесина.

Хор на премьере 1686 г. был составлен из 11 сопрано, 5 теноров и 5 высоких теноров, а также 3 баритонов и 5 басов.

Интересные факты 
 «Армида» стала самой популярной оперой Люлли и одной из самых возобновляемых постановок французского музыкального театра в XVIII веке. В 1777 г. Христофор Виллибальд Глюк написал для Парижа одноимённую оперу на то же либретто, опустив прославляющий Людовика XIV пролог.
 В 1691 году «Армида» была исполнена в Риме, став первой французской оперой, исполненной в Италии.
 «Армида» была выбрана режиссёром Жан-Люком Годаром для работы над фильмом «Ария» 1987 г.; он, в частности, использовал фрагменты монологов Армиды из 2-го и 3-го актов и сцены с Демоном ненависти.
 Чрезвычайная популярность оперы породила большое число пародий. Так, например, в фарсе «Арлекин в кабачке» (), поставленном на парижской ярмарке Сен-Лоран в 1711 г., Коломбина поет куплеты, «пародируя плач Армиды о покинувшем её Рено»
 В честь героини оперы назван астероид (514) Армида, открытый в 1903 году.

Дискография 
 1972 (избранное), дир. Жан Франсуа Пайяр, с участием Надин Сотро (Армида), Андре Маллабрера (Рено), Роже Суайе (Идрао)
 1983 (версия с сокращенными прологом и IV актом), дир. Филипп Херревеге, с участием Ракель Йакар (Армида), Зегер Йандерстеене (Рено), Ульриха Кольда (Идрао)
 1992 (полная версия), дир.

См. также 
 «Разрушение дворца Армиды» — картина Шарля Куапеля (1737).

Оперы 1686 года
Оперы Жана-Батиста Люлли
Освобождённый Иерусалим